Бруа́ () — название некоторых географических объектов на французском языке.

Франция 
 Бруа (Марна) — коммуна в департаменте Марна.
 Бруа (Уаза) — коммуна в департаменте Уаза.

Швейцария 

 Бруа (регион) — географический регион в кантонах Во и Фрибур.
 Бруа (река) — река в кантонах Во и Фрибур.